«Бэзил» () — драма Радхи Бхарадваджа по роману Уилки Коллинза «Basil» (1852), в русском переводе «Тайный брак». В главных ролях Джаред Лето, Клэр Форлани и Кристиан Слейтер.

Сюжет 
Действие картины происходит в Великобритании XIX века. Бэзил (Джаред Лето), молодой британский аристократ, который вырос в семейном загородном поместье Виндермер Холл. Его отец Фредерик (Дерек Джейкоби) — приверженец традиций, убеждён, что существуют вещи, которые люди их класса никогда не должны себе позволять. Связь с женщиной из более низкого класса — одна из таких вещей. Фредерик растит сына в страхе лишить его наследства, если тот когда либо поддастся искушению. Однако юный Бэзил оказывается мятежной натурой и в течение своего обучения в Оксфорде поддерживает дружеские отношения с человеком незнатного происхождения, Джоном Маннионом (Кристиан Слейтер). Бэзил влюбляется в дочь торговца тканями Джулию Шервин (Клэр Форлани), с которой его познакомил Джон, когда-то спасший ему жизнь при весьма загадочных обстоятельствах. Бэзил женится на ней и осознаёт, что всё это было лишь частью интриги.

В ролях 
 Джаред Лето — Бэзил
 Кристиан Слейтер — Джон Маннион
 Клэр Форлани — Джулия Шервин
 Дерек Джейкоби — Фредерик, отец Бэзила
 Криспин Бонэм-Картер — Ральф
 Сара Хэдлэнд — Горничная Виндермер Холла
 Стефани Багшоу — Эмма Маннион, сестра Джона
 Дженни Даунхэм — Анна, жена Ральфа
 Карли Харрис — маленькая Клара Фэирфэкс
 Джоэнна Джон — Мать Агнес
 Джорджиана Джонсон — маленькая Клара
 Джексон Лич — маленький Бэзил
 Кристофер Оуэн — Отец Маннион
 Рэйчел Пикап — Клара Фэирфэкс
 Дэвид Росс — Мистер Шервин
 Гай Уитчер — молодой Джон Маннион
 Джек Уайлд — коробейник

Дополнительные факты 
Режиссёрская версия фильма была дважды выбрана в качестве фильма, закрывающего ночь на Кинофестивале в Торонто. Фильм был удалён из программы фестиваля в последние минуты. Бэзил также был выбран для участия в Los Angeles Film Festival. В Феврале 1998, Бэзил был показан на American Film Market, где был встречен позитивно.

В Соединённых Штатах Америки фильм получил рейтинг R (рейтинг) по оценке Американской киноассоциации(MPAA) из-за сцены аборта.

Выпуск фильма 
Картина была выпущена для широкого просмотра скорректированной по мнению финансистов фильма, дополненная музыкой и дизайном по их выбору. Это версия, которая была впоследствии выпущена на кабельном телевидении, и затем записана на видеокассету и на DVD.

Хотя Touchstone Pictures выпустила фильм 22 июля 1998, на видеокассете он был выпущен 1 Февраля 2000 — Walt Disney Studios Home Entertainment. 4 марта 2003 года The Walt Disney Company (Walt Disney Studios Home Entertainment) выпустила DVD для области 1 , в то время как DVD для области 2 был выпущен 12 апреля 2005 ILC Video.

История выпуска фильма

Примечания

Ссылки 
  
  
 

Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации произведений Уилки Коллинза
Фильмы Радхи Бхарадвадж
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы о викторианской эпохе
Фильмы на английском языке